Чемпіонат Уельсу з футболу 2020—2021 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вдруге поспіль став Коннас-Кі Номадс.

31 березня 2021 року Футбольна асоціація Уельсу скасувала цьогорічний розіграш Кубка Уельсу, тож останню путівку до Ліги конференцій розіграли команди, що посіли місця з 4-го по 7-е. У квітні також скасували чемпіонат у Другому дивізіоні, тож таким чином жоден клуб не полишає найвищий дивізіон.

Клуби

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати 
1 етап

Чемпіонська група

Група на виліт

Лідери чемпіонату

Плей-оф Ліги конференцій 
У плей-оф команди, які закінчили сезон на місцях з 4 по 7, змагаються за путівку до Першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА 2021—22.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2021
Уельс
Уельс